

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe 
 Konradowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski 
 Konradowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Otyń 
 Konradowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Wschowa 
 Konradowo - część wsi Malużyn w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Konradowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Świątki

Inne 
 Konradowo – jezioro retencyjne na rzece Słupi, w woj. pomorskim
 Konradowo – dawna nazwa osady Strzegomino w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska

Zobacz też 
 Konradów